Сальватьерра (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куадрилья-де-Сальватьерра. Занимает площадь 37,77 км². Население — 4867 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

История 
Город основан в 1256 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Salvatierra

Муниципалитеты Алавы
Города Алавы